21-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в мае-августе 1962 года. Обладателем Кубка второй раз подряд стал донецкий «Шахтёр». Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в восьми зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап

РСФСР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1962 года. Команда СКА (Ленинград) в играх кубка СССР участия не принимала.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1962 года.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды 3 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1962 года.
 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах играли команды 4 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1962 года.
 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах играли команды 5 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1962 года.
 Зональный турнир.

УССР 
Команды класса «Б» трёх зон Украинской ССР игравшие в чемпионате 1962 года в зональном турнире выявили двух участников для участия в финальном турнире кубка СССР.
 Зональный турнир.

Союзные республики

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны Союзных республик класса «Б» чемпионата СССР 1962 года.  Две команды — РЭЗ (Рига) и Динамо (Копли) в кубке СССР участия не принимали.

 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны Союзных республик класса «Б» чемпионата СССР 1962 года.  Команда Памир (Ленинабад) в кубке СССР участия не принимала.

 Зональный турнир.

Финальный этап 
9 команд класса «Б» победителй зональных соревнований и 22 команды класса «А» составили пары 1/16 финала.
 Команда Динамо (Киев) по жребию начала играть с 1/8 финала.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

«Знамя Труда» — единственный клуб, выходивший в финал, который никогда не участвовал в высшем дивизионе.

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1962 года
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1962 году